Miejscowości w Wielkiej Brytanii:
 Buxton – miasto w Anglii, w hrabstwie Derbyshire
 Buxton – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Norfolk
Miejscowości w Australii:
 Buxton – miasto w stanie Nowa Południowa Walia
 Buxton – miasto w stanie Wiktoria
Miejscowości w USA:
 Buxton – miasto w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Traill
 Buxton – miasto w stanie Maine, w hrabstwie York
 Buxton – jednostka osadnicza w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Dare
Gminy w USA:
 Buxton (ang. Buxton Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie York
 Buxton (ang. Buxton Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Traill